Linnekogel ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Linnekogel (1891–1924), deutscher Flugpionier 
 Otto Linnekogel (1897–1981), deutscher Künstler, Filmregisseur und Drehbuchautor